O Torneio de xadrez de Baden-Baden (ou, na sua forma portuguesa, de Bade-Bade) de 1925 foi uma competição internacional de xadrez disputada na cidade de Baden-Baden em 1925 entre 15 de abril e 20 de maio no Kurhaus de Baden-Baden. O torneio foi organizado por Siegbert Tarrasch como um esforço de realizar um campeonato importante na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O evento não contou com a participação de José Raul Capablanca e Emanuel Lasker devido as demandas financeiras exigidas. Alexander Alekhine venceu a competição, um ponto e meio a frente do segundo lugar Akiba Rubinstein. Friedrich Sämisch ficou em terceiro lugar.

Tabela de resultados

Ver também 
 Torneio de xadrez de Baden-Baden de 1870

Baden-Baden 1925
Desporto na Alemanha em 1925
1925 no xadrez
Baden-Baden